Uca (Minuca) longisignalis is een krabbensoort uit de familie van de Ocypodidae. De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1968 door Salmon & Atsaides.

Ocypodidae